Bathycuma är ett släkte av kräftdjur. Bathycuma ingår i familjen Bodotriidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Kommakräftor
Bathycuma